Clive Williams peut désigner :
 Clive Williams (1948-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Clive Williams (1991-), footballeur gallois.